Dieser Artikel beschreibt die Ergebnisse des Herreneinzels des Internationalen Tennisturniers von Zinnowitz 1966.

Setzliste

Turnierplan

Zeichenerklärung

Ergebnisse

Quelle 
 Tennis, Mitteilungsblatt des Deutschen Tennis-Verbandes im DTSB, 10. Jahrgang (1966), Heft 5

1966
Tennisturnier 1966